Túnica albugínea é um termo que, em anatomia, significa "capa branca." É usada para referir-se a três áreas anatômicas, conforme a sua localização e gênero:
 Túnica albugínea (pênis), conjunto de fibras que circundam os corpos cavernosos no pênis.
 Túnica albugínea (testículo), conexão entre os testículos.
 Túnica albugínea (ovário), tecido conectivo, nos ovários.

Desambiguação